Бо́рис Фре́дерик Се́сил Тэй-На́тей Офуэ́тей-Ко́джо (; род. , Вена, Австрия) — немецкий актёр и в прошлом модель австрийского происхождения, который в основном снимается в США. Наиболее известен по ролям Стивена Блума в телесериале «Под прикрытием» и Лютора Веста в фильмах «Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти» и «Обитель зла: Возмездие».

Ранняя жизнь 
Коджо родился в Вене (Австрия). Его мать Урсула была немецким психологом, а отец Эрик Коджо — ганским врачом. Его прабабушка по материнской линии была еврейкой и умерла во времена Холокоста, а бабушка пережила войну в подполье. Его родители развелись, когда ему было шесть лет.

Карьера 
В 2002 году журнал People назвал Коджо одним из «50 самых красивых людей мира». В 2002 году он снялся в фильме Тёмный сахар и в сериале «Пища для души» с Николь Ари Паркер в главной роли (впоследствии они поженились). В октябре 2005 году он сыграл роль Дэвида Тейлора, своенравного сына пастора Фреда Тейлора в фильме «». Позже он снялся в фильме «Сурогатты». В декабре 2009 года было объявлено, что Коджо сыграет главную роль в сериале «Под прикрытием», премьера которого состоялась в сентябре 2010 года. В этом же году он выступал в роли Лютора Веста в «Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти» и в 2012 году он сыграл этого же героя в «Обитель зла: Возмездие».

На телевидении, Коджо имеет основную роль в прайм-тайм мыльной опере ABC «Только для членов» в 2014 году.

Личная жизнь 
Коджо свободно владеет французским, немецким и английским языками, немного говорит по-испански. У него есть брат Патрик и сестра Надя.

21 мая 2005 года Коджо женился на актрисе Николь Ари Паркер в городе Гундельфинген (Германия). У них двое детей. Первый ребёнок, девочка Софи, родилась 5 марта 2005 года. При рождении ей диагностировали расщепление позвоночника. Второй ребёнок, мальчик Николя Неруда, родился 31 октября 2006 года. Они проживают в городе Атланта.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры телевидения США
Модели США